|-
| 31501 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31502 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31503 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31504 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31505 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31506 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31507 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31508 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31509 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31510 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31511 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31512 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31513 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31514 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31515 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31516 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31517 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31518 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31519 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31520 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31521 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31522 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31523 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31524 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31525 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31526 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31527 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31528 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31529 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31530 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31531 ARRL ||  || 9 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31532 - ||  || 9 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31533 - ||  || 10 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31534 - ||  || 13 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31535 - ||  || 13 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31536 - ||  || 8 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31537 - || 1999 DZ || 18 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 31538 - ||  || 17 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31539 - ||  || 18 februarie 1999 || Haleakala || NEAT
|-
| 31540 - ||  || 19 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31541 - ||  || 21 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31542 ||  || 20 februarie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 31543 ||  || 17 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31544 - ||  || 17 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31545 - ||  || 20 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31546 - ||  || 20 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31547 - ||  || 20 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31548 - ||  || 20 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31549 - ||  || 23 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31550 - ||  || 18 februarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31551 - ||  || 18 februarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31552 - || 1999 EJ || 7 martie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 31553 - ||  || 9 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31554 - ||  || 9 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31555 Wheeler ||  || 7 martie 1999 ||  || 
|-
| 31556 - ||  || 13 martie 1999 ||  || 
|-
| 31557 - ||  || 13 martie 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 31558 - ||  || 12 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31559 - ||  || 15 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31560 - ||  || 11 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31561 - ||  || 21 martie 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 31562 - ||  || 19 martie 1999 || Caussols || 
|-
| 31563 - ||  || 19 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31564 - ||  || 20 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31565 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31566 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31567 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31568 - ||  || 19 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31569 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31570 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31571 - ||  || 25 martie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 31572 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31573 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31574 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31575 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31576 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31577 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31578 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31579 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31580 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31581 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31582 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31583 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31584 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31585 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31586 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31587 - ||  || 23 martie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 31588 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31589 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31590 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31591 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31592 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31593 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31594 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31595 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31596 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31597 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31598 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31599 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31600 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-